Carum sewerzowi är en flockblommig växtart som beskrevs av Eduard August von Regel. Carum sewerzowi ingår i släktet kumminsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kumminsläktet
sewerzowi